Das Wort Nasszelle steht für:
 (allgemein) einen kleinen Raum, in dem der Boden wasserfest eingerichtet ist;
 einen Waschraum u. a. mit Waschbecken oder Wanne, siehe Badezimmer;
 eine Akkumulatorzelle mit flüssigem (im Gegensatz zu bspw. in Vlies oder Gel gebundenem) Elektrolyt, wie bestimmte große NiCd-Zellen oder auch Redox-Flow-Zellen.

Siehe auch: